Guds moders beskydds kyrka i Bielsk Podlaski (polska: Cerkiew Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim) är en polsk-ortodox församlingskyrka i Bielsk Podlaski i Podlasiens vojvodskap i Polen tillhörande Guds moders beskydds församling i Bielsk Podlaski. Kyrkan ritades av arkitekten Jerzy Uścinowicz och invigdes av metropolit Sawa den 24 maj 2010.

Referenser 

Ortodoxa kyrkobyggnader i Polen
Podlasiens vojvodskap
Kyrkobyggnader invigda 2010
2010 i Polen